Алеотти — итальянская фамилия. Известные носители:

 Алеотти, Джованни Баттиста (Giovan Battista Aleotti, 1546—1636) — итальянский архитектор и инженер.
 Его дочь Алеотти, Виттория (ок. 1575 — после 1620) — итальянская монахиня-августинка, органист и композитор.